Petrus Canisius (1521-1597), jezuïet

Bijbelvertaling
 Canisius (Bijbelvertaling), zie Petrus Canisiusvertaling

Onderwijsinstellingen
 Canisius College (internaat), een jongskostschool van de orde der jezuïeten in Nijmegen, voorganger van het huidige Canisius College
 Canisius College (Nijmegen), middelbarescholengemeenschap in Nijmegen, Nederland
 Canisius College (Jakarta)

Ziekenhuis
 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, een ziekenhuis in Nijmegen

Bedrijf
 Canisius (stroop), Stroopfabriek Canisius Schinnen